Гнилець — село в Україні, у Звенигородському районі Черкаської області.
 Гнилець — село в окрузі Спішска Нова Вес Кошицького краю Словаччини.
 Гнилець — річка в Словаччині, притока Горнада.